Вианден — топоним.

Известные географические названия:
 Вианден — коммуна в Люксембурге.
 Вианден — средневековый замковый комплекс в Люксембурге.